Dalvik peut signifier :
 Dalvík, une commune islandaise ;
 Dalvik, la machine virtuelle du système d'exploitation Android.